Капитановка — название населённых пунктов.

Россия 
 Капитановка — деревня в Верховском районе Орловской области.

Украина 
 Капитановка — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Капитановка — посёлок городского типа в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Капитановка — село в Коминтерновском районе Одесской области.
 Капитановка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Капитановка — село в Сумском районе Сумской области.

См. также 
 Капитан
 Капитанка
 Капитаново